Albury (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
Albury (Australië), een plaats in Australië
Albury (Hertfordshire), een plaats in Engeland in het graafschap Hertfordshire
Albury (Oxfordshire), een plaats in Engeland in het graafschap Oxfordshire
Albury (Surrey), een plaats in Engeland in het graafschap Surrey
Albury (Ontario), een plaats in Canada